Уинтер — английская фамилия. Известные носители:
 Уинтер, Алекс (род. 1965) — английско-американский актёр и режиссёр.
 Уинтер, Ариэль (род. 1998) — американская актриса, актриса озвучивания и певица.
 Уинтер, Бьёргфиннур (род. 1993) — фарерский футболист.
 Уинтер, Дана (настоящее имя Дагмар Винтер; 1931—2011) — британская актриса.
 Уинтер, Джон (1924—2007) — австралийский легкоатлет.
 Уинтер, Джордж (1878—1951) — американский бейсболист.
 Уинтер, Ник (1894—1955) — американский легкоатлет.
 Уинтер, Нил (род. 1974) — британский валлийский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Уинтер, Пол (род. 1939) — американский джазовый музыкант, саксофонист (сопрано и альт), композитор и музыкальный продюсер.
 Уинтер, Ральф (род. 1952) — голливудский кинопродюсер.
 Уинтер, Роберт (1568—1606) — английский заговорщик.
 Уинтер, Сара (род. 1973) — австралийская актриса.
 Уинтер, Сидней (род. 1935) — американский экономист.
 Уинтер, Текс (1922—2018) — американский баскетболист и тренер.
 Уинтер, Теренс (род. 1960) — американский сценарист, продюсер сериалов и фильмов.
 Уинтер, Тимоти (известен также как шейх Абдал Хаким Мурад, род. 1960) — британский теолог и религиозный деятель.
 Уинтер, Томас (1571/1572—1606) — английский заговорщик.
 Уинтер, Уильям (1898—1955) — английский шахматист; международный мастер (1950).
 Уинтер, Эрик (род. 1976) — американский актёр.

См. также 
 Винтер